ALPA est un sigle qui peut signifier :
 Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, un groupe qui lutte contre la contrefaçon audiovisuelle ;
 , un syndicat de pilotes.